Szamil – imię męskie 
 Szamil (1797–1871) – przywódca powstania górali kaukaskich przeciwko Rosji w latach 1834–1859

Ludzie noszący imię Szamil 
 Szamil Alijew (ujednoznacznienie)
 Szamil Basajew
 Szamil Kisamutdinow
 Szamil Sabirow
 Szamil Tarpiszczew

Inne 
 Dajr Szamil
 Komando specjalne Szamil
 Muhammad Said Szamil